Indiens herrlandslag i ishockey representerar Indien i ishockey på herrsidan och kontrolleras av Indiens ishockeyförbund.

Historik
Laget spelade sin första match den 15 mars 2009, då man föll med 0-14 mot Thailand i Abu Dhabi.

Spelade matcher 
Avser matcher fram till 2 mars, 2014

Källor

Fotnoter

Ishockeyherrarna
Herrlandslaget
Ishockeylandslag
Landslag startade 2009